Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 1896 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui se déroule du 6 au 11 avril 1896 à Athènes.

Résultats 

L’International Society of Olympic Historians ne donne que cinq paires participantes, ainsi la paire Frank Marshall et George Marshall, donnée comme participante par la Fédération internationale de tennis, n’aurait peut-être pas participé.

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1896

Liens externes 
  Base de données, site officiel du CIO
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis

Tennis aux Jeux olympiques de 1896